Коныратское месторождение меди, расположено в 15 км северу города Балхаш Карагандинской области возле поселка Конырат. Впервые открыто в 1927 году М. П. Русаковым. С 1928 года начались геолого-разведочные работы. С 1934 года основной рудник по поставке сырья на Балхашский горно-металлургический комбинат. В геологическую структуру месторождения входят песчаники фаменского слоя девонской системы. Сверху они покрыты андезит-базальтом, андезит-дацитами каркаралинской свиты нижней каменноугольной системы. Кроме меди и молибдена (их соотношение 115:1), встречаются свинец, цинк, рений, таллий, галлий, селен, серебро, золота, сурьма, теллур, индий, висмут, кобальт, никель, олово. Основные размеры сопутствующих элементов встречаются в виде изоморфных смесей, иногда они образуют самостоятельные минералы. В добываемой руде содержание меди 0,35—0,45 %. Руда добывается в небольшой объёме открытым методом.

Литература 
 

Балхаш (город)
Месторождения меди Казахстана